Авексотитлан има више значења:
 Авексотитлан (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авексотитлан (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авексотитлан (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику